Thomasia ist

in der Biologie:
 eine Gattung ausgestorbener Säugetiere, siehe Haramiyida,
 eine Gattung australischer Malvengewächse, siehe Thomasia (Gattung)

als Institution:
 der Name des Alpenpflanzengartens La Thomasia in der Schweiz